Guidan Ango steht für folgende geografische Objekte in Niger: 

 Guidan Ango (Dan-Goulbi), Dorf in der Gemeinde Dan-Goulbi, Departement Dakoro, Region Maradi
 Guidan Ango (Ibohamane), Weiler in der Gemeinde Ibohamane, Departement Keita, Region Tahoua
 Guidan Ango (Kornaka), Weiler in der Gemeinde Kornaka, Departement Dakoro, Region Maradi
 Guidan Ango (Maïyara), Dorf in der Gemeinde Maïyara, Departement Dakoro, Region Maradi
 Guidan Ango (Mayahi), Dorf in der Gemeinde Mayahi, Departements Mayahi, Region Maradi
 Guidan Ango (Ourafane), Weiler in der Gemeinde Ourafane, Departement Tessaoua, Region Maradi
 Guidan Ango (Sarkin Haoussa), Weiler in der Gemeinde Sarkin Haoussa, Departement Mayahi, Region Maradi
 Guidan Ango (Tarka), Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Region Zinder